Регионы:

 Регионы — термин, используемый для обозначения участков суши или воды, которые можно отделить от других участков по ряду критериев.
 ГК «Регионы» — группа компаний, вертикально интегрированный холдинг.